Тан Хоу Лян (, чаошаньск. Tan Howe Liang; род. 5 мая 1933 года) — сингапурский тяжелоатлет, первый в истории страны призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в Китае в многодетной семье, вместе с которой в 1937 году переехал в Сингапур. В 1953 году стал чемпионом страны как среди юниоров. так и среди взрослых. Дебютировав на Олимпиаде в Мельбурне, занял 9-е место в лёгком весе. Международные успехи пришли к спортсмену в 1958 году, когда он с мировым рекордом в толчке выиграл Игры Содружества в Кардиффе, а также одержал победу на Азиатских играх в Токио. В том же году он ещё дважды улучшал мировой рекорд в толчке. В следующем году Тан Хоу Лян стал сильнейшим на Играх стран ЮВА в Бангкоке.

Выступая на Олимпиаде в Риме в 1960 году, занял второе место в категории до 67,5 кг, став первым и на протяжении почти 50 лет (до Олимпиады в Пекине) единственным призёром Олимпийских игр в истории сингапурского спорта. В 1962 году вновь стал чемпионом Игр Содружества в Перте в категории до 75 кг. На следующей Олимпиаде в Токио занял 11-е место, выступая в составе сборной Малайзии.

После завершения спортивной карьеры занимался ресторанным бизнесом, работал шофёром такси, тренером (среди учеников — Тэо Юн Чжу, Чуа Кун Шуан, Джейми Ви).

В 1984 году первым среди тяжелоатлетов мира был удостоен Золотого приза Международной федерации тяжёлой атлетики. В 1996 году Монетным двором Сингапура был выпущен медальон с изображением атлета, посвящённый Олимпиаде в Атланте. В 1999 году был номинирован на звание «Величайшего атлета Сингапура», но уступил его бадминтонисту Хуан Бинсюаню (Вонг Пенгсуню).

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на eresources.nlb.gov.sg

Тяжелоатлеты Сингапура
Тяжелоатлеты Малайзии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Рекордсмены мира в тяжёлой атлетике
Чемпионы Азиатских игр по тяжёлой атлетике
Тренеры Сингапура
Тренеры по тяжёлой атлетике